

Pessoas
Teddy Pendergrass

Localidades

Pendergrass (Geórgia)

Desambiguação